Staré město označuje část města, která se nachází v půdorysu původních středověkých hradeb, na rozdíl od nového města, které stojí za hradbami. Podrobnosti viz Historické jádro města.

Název Staré Město má více obcí: 
 1. Staré Město (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 2. Staré Město (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 3. Staré Město (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 4. Staré Město (okres Šumperk) – město v okrese Šumperk, někdy zvané jako Staré Město pod Sněžníkem
 5. Staré Město (okres Uherské Hradiště) – město v okrese Uherské Hradiště

… nebo částí obcí:
 10. Staré Město (Čáslav) (Čáslav-Staré Město) – část města Čáslav v okrese Kutná Hora
 11. Staré Město (Děčín) (Děčín III-Staré Město) – část okresního města Děčín
 12. Staré Město (Jičín) – část okresního města v Jičín
 Staré Město (Kadaň) – část města Kadaň
 13. Staré Město (Karviná) – část statutárního města Karviná
 Staré Město (Kelč) – část města Kelč
 14. Staré Město (Liberec) (Liberec I-Staré Město) – část krajského města Liberec
 15. Staré Město (Mladá Boleslav) (Mladá Boleslav I) – část okresního města Mladá Boleslav
 16. Staré Město (Pardubice) (Pardubice-Staré Město) – část krajského města Pardubice
 17. Staré Město (Praha) – část hlavního města Prahy, městská čtvrť – historické jádro města
 18. Staré Město (Telč) (Telč-Staré Město) – část města Telč v okrese Jihlava
 19. Staré Město (Třinec) – část města Třinec v okrese Frýdek-Místek

Části obcí v zahraničí:
 Staré Mesto (Bratislava) – městská část slovenského hlavního města Bratislavy, zahrnující historické jádro a blízké okolí
 Staré Mesto (Košice) – městská část města Košice
 Staré Mesto (Žilina) – městská část města Žiliny, zahrnující historické jádro s městskou památkovou rezervací
 Stare Miasto (Čenstochová) – čtvrť města Čenstochová v Polsku
 Stare Miasto (Krakov) – první městská část Krakova v Polsku
 Stare Miasto (Opolí) – čtvrť města Opolí v Polsku
 Stare Miasto (Varšava) – nejstarší historická čtvrtí polského hlavního města Varšavy
 Staré město (Baku) – historická část města Baku v Ázerbájdžánu
 Staré Město (Jeruzalém) – část města Jeruzaléma v Izraeli
 Staré Město (Salcburk) – historická část města Salcburku, Rakousko
 Staré Město (Štětín) – část města v polském Štětíně

Sousloví Staré Město se objevuje také v názvech sídel:
 20. Staré Město nad Metují – část okresního města Náchod
 21. Staré Město pod Landštejnem – obec v okrese Jindřichův Hradec
 22. Dolní Staré Město – část okresního města Trutnov
 23. Horní Staré Město – část okresního města Trutnov

Podobný název 
 Staré Místo – obec v okrese Jičín

Externí odkazy